Zkratka SKD může znamenat: 
 Severočeské konzervárny a drožďárny Žatec, národní podnik z dob socialistického Československa
 Slovenski krščanski demokrati, Slovinští křesťanští demokraté
 SKD-PIT, Sdružení katolických duchovních Pacem in terris
 Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Státní umělecké sbírky v Drážďanech
 SKD Trade a. s., česká obchodní a výrobní společnost, výrobce minibusů SKD Stratos a licencovaných dílů kolejových vozidel ČKD
 Systém krátkodobých dluhopisů České národní banky
 Sbližajušče-Korrektirujuščij Dvigatel', hlavní korekční motor sovětské vesmírné stanice Mir